Мостарт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мостарт, Гиллис (1528—1598) — фламандский живописец эпохи Северного Возрождения, пейзажист.
 Мостарт, Франс (1528—1560) — фламандский живописец эпохи Северного Возрождения, пейзажист.
 Мостарт, Ян (ок. 1475—1555) — фламандский живописец эпохи Северного Возрождения.